Harull kan avse 

Harull – namnet på en växt Eriophorum vaginatum i Svealand, se tuvull
Harull – namnet på en växt Eriophorum angustifolium i Uppland och Södermanland, se ängsull